Турнир Finlandia Trophy 2011 года — шестнадцатый международный турнир по фигурному катанию «Finlandia Trophy», который состоялся в финском Вантаа с 6 по 9 октября 2011 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, а также в танцах на льду. Турнир среди спортивных пар в этом году не проводился.

Результаты

Мужчины

Женщины

Танцы

WD = снялись с соревнований

Ссылки 
 Finlandia Trophy на сайте Финской федерации фигурного катания
 Результаты 
 Документация 

2011 год в фигурном катании
Finlandia Trophy
Фигурное катание в сезоне 2011/2012
Октябрь 2011 года
Спорт в Финляндии в 2011 году